Das Open GDF Suez de Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes 2009 war ein Tennisturnier für Damen in Cagnes-sur-Mer. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2009 und fand vom 27. April bis 3. Mai 2009 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2009
Tennisturnier in Cagnes-sur-Mer